El apellido italiano Carboni puede hacer referencia a:

 Carboni (apellido), apellido italiano.
 Antonio Carboni, localidad de Argentina.
 Estación Antonio Carboni, estación de Argentina.